

Musica 
 The Works – album dei Queen del 1984
 The Works – album di Nik Kershaw del 1989
 The Works – album delle Bananarama del 2007
 The Works – album dei The Corrs del 2007
 The Works – album dei Faith No More del 2008

Cinema 
The Works - film d'animazione incompiuto di Lance Williams
The Works – film del 2004 di Gal Katzir

Altro 
The Works! – software da ufficio per Amiga
The Works – rete televisiva statunitense appartenuta alla Metro-Goldwyn-Mayer